Азо́вская губе́рния — название двух административно-территориальных единиц Российской империи, последовательно существовавших в XVIII веке.

Первая Азовская губерния образована в 1708 году и после потери Петром I и отделения от Российской империи города Азова, в 1725 году переименована в Воронежскую губернию. 

Вторая Азовская губерния создана в 1775 году, и упразднена 1783 году.

Первая Азовская губерния 

Первая Азовская губерния была одной из 8 первых огромных губерний Российской империи, созданных Петром I  года. Административным центром Азовской губернии был город-крепость Азов, а после потери Петром I и отделения от Российской империи города Азова, с 1711 год до 1715 года - Тамбов, и позднее — Воронеж. Губерния возглавлялась Губернатором в Азове и Генерал-губернатором Воронежской обер-комендантской провинции в Воронеже.

В 1711 году по Прутскому мирному договору Россия должна была отдать Азов Османской империи. В 1713 году условия Прутского договора были подтверждены Адрианопольским мирными договором, завершившим русско-турецкую войну. Однако, несмотря на потерю Азова, губерния не была переименована.

Первоначально губерния делилась на три территориальных подразделения: Азовское присутствие (до 1711 года), Воронежскую и Тамбовскую обер-комендантские провинции (1710—1715 годы).

В 1715 году административный центр первой Азовской губернии был перенесен в Воронеж. В том же году обер-комендантские провинции были упразднены. Губерния была разделена на 12 ландратских доль.

В 1719 году ландратские доли были упразднены. Согласно именному указу, состоявшемуся в Правительствующем Сенате, «Об устройстве губерний и об определении в оныя правителей» от 29 мая 1719 года первая Азовская губерния была разделена на пять провинций (Бахмутскую, Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую и Шацкую), включавших 55 городов.

Административно-территориальное деление (1719—1725) 
С 1719 года по 1725 год первая Азовская губерния была разделена на 5 провинций:
 Бахму́тская прови́нция включала города-крепости и шанцы:
 Бахмут (Донецкая область)
 Боровской городок (Луганская область)
 Краснянский (Луганская область)
 Новый Айдар (Луганская область)
 Райгородок (Донецкая область)
 Старый Айдар (Луганская область)
 Сухарев городок
 Ямполь (Донецкая область)
 В результате подавления Петром I в 1707—1708 годах восстания донских казаков под предводительством Кондратия Булавина, на территории Бахмутской провинции оказалась в то время и наибольшая часть не имеющей определённых границ Земли Донских казаков.
 Воро́нежская прови́нция включала:
 города:
 Верхососенск
 Воронеж
 Дёмшинск
 Землянск
 Коротояк
 Костенск
 Ольшанск
 Орлов
 Острогожск (передан в Белгородскую провинцию Киевской губернии в 1722 году)
 Урыв
 Усерд
 Усмань (Липецкая область)
 волости
 Битюцкие и Икорецкие волости
 крепости
 Павловск на Осереде
 Тавров
 Транжамент
 Хопёрская крепость
 Еле́цкая прови́нция включала города:
 Данков
 Елец
 Ефремов
 Лебедянь
 Ливны
 Скопин
 Талецкий
 Чернавский
 Тамбо́вская прови́нция включала города:
 Борисоглебск
 Верхний Ломов
 Добрый
 Инсар
 Козлов с пригородами Бельским и Челнавским
 Нижний Ломов
 Ряжск
 Тамбов
 Ша́цкая прови́нция включала города:
 Елатьма
 Кадом
 Касимов
 Керенск (Пензенская область)
 Красная Слобода
 Наровчатов
 Темников (Мордовия)
 Троицкий Острог
 Шацк (Рязанская область)
 Залесский стан
Вне провинциального деления находились города, приписанные к Липецким железным заводам: Белоколодск, Романов, Сокольск.

Губернаторы

Переименование 
В 1725 году первая Азовская губерния была переименована в Воронежскую губернию.

Вторая Азовская губерния 

В 1775 из Бахмутской провинции Новороссийской губернии и земель, отошедших к России по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, была создана вторая Азовская губерния, в значительно меньших размерах, чем была первая. Центр - Азов.

Губернатором был Василий Алексеевич Чертков (1729—1793).

Губернским городом был Екатеринослав (Первый), основанный в 1776 году. В 1775—1778 годах, до окончания строительства Екатеринослава, губернская администрация располагалась в Белёвской крепости (ныне Красноград Харьковской области Украины).

Губерния состояла из двух провинций - небольшой Бахмутской провинции, а также вновь созданной Азовской провинции в состав которой теперь вошла в том числе и Земля Донских казаков (на которой было учреждено войсковое гражданское право). Однако уже с 1775 года провинции в Российской империи упразднялись и губерния была разделена на 9 уездов.

В связи с важным военным значением Азовская губерния, как и Санкт-Петербургская губерния, со своего основания управлялась генерал-губернатором.

Перепись населения проводилась в 1778 году.

С 1779 года, в ходе новой административной реформы Екатерины II, губернии преобразовывались в наместничества.

В 1783 году Азовская губерния была объединена с Новороссийской губернией в единое административно-территориальное образование — Екатеринославское наместничество.

Административное деление на 1 января 1779 года 
Делилась на уезды
 общее число уездов — 9
 центр губернии — город Азов
 список уездов:
 Алекса́ндровский (из части Новой Днепровской линии и части Кальмиусской паланки)
 Бахму́тский
 Екатери́нинский (из Самарской паланки)
 Мариенпо́льский
 Ната́лковский (Екатерининская провинция без Донецкого полка)
 Па́вловский (основная часть Кальмиусской паланки)
 Таганро́гский
 То́рский
 Царыча́нский (Орельская и Протовчанская паланки, а также Донецкий пикинерский полк)

Губернаторы

Примечания

Литература 
 Указ, от 18 декабря 1708 года, Об учреждении губерний и о росписании к ним городов.

Ссылки 
 

Воронежская губерния
История Ростовской области
Азовская губерния
История Донецкой области
История Украины с XIV века по 1795 год